On appelle herbe, dans une acception large, toute plante annuelle ou vivace, non ligneuse, faisant partie des angiospermes (monocotylédones ou dicotylédones), de couleur verte ; dans une acception plus étroite, herbe désigne couramment les graminées, notamment les graminées fourragères, qui constituent les herbages, les prairies et les pelouses, et les familles voisines par leur morphologie, joncacées (les joncs) et cypéracées (les carex).
 Herbe, nom couramment utilisé pour désigner le cannabis.

Titre 
 L'Herbe, roman de Claude Simon (1958).

Lieu-dit 
 L'Herbe, village ostréicole de la commune de Lège-Cap-Ferret en Gironde.

Film 
 Herbe est film documentaire de 2008, produit par C-P Productions, réalisé par Olivier Porte et Matthieu Levain.

Voir aussi 
 Liste de plantes appelées herbes
 
 L'Herbe bleue

Homonymie de titre